Alphatronic (stilisierte Eigenschreibweise alphaTronic) ist ein Markenname, unter dem der damalige deutsche Büromaschinenhersteller Triumph-Adler von 1979 bis 1985 verschiedene Computermodelle auf den Markt brachte. Er stammt ursprünglich von der Firma Diehl Datensysteme, einer Tochter der Unternehmensgruppe Diehl, die ab 1973 einen Tischrechner unter diesem Namen vertrieb und 1976 von Triumph-Adler übernommen wurde.

 Diehl Alphatronic (1973–1977)
 Triumph-Adler Alphatronic P1/P2 (1979/80) (proprietäres Betriebssystem, CP/M)
 Triumph-Adler Alphatronic P3/P4 (1982) (proprietäres Betriebssystem, CP/M)
 Triumph-Adler Alphatronic P30/P40 (1984) (proprietäres Betriebssystem, modifiziertes CP/M)
 Triumph-Adler Alphatronic PC (1984) (proprietäres Betriebssystem, CP/M)
 Triumph-Adler Alphatronic PC16 (1985) (MS-DOS, nicht PC-kompatibel)
 Triumph-Adler Alphatronic P50/P60/P50-2/P60-2 (ab 1984) (MS-DOS, PC-kompatibel)

Einzelnachweise 

Markenname